1080 puede referirse a:

 El número 1080.
 El año 1080 d. C.
 El año 1080 a. C.
 El compuesto 1080 (fluoroacetato de sodio).
 1080i, una categoría de un modo de vídeo.
 1080p, una categoría de un modo de vídeo.
 1080° Avalanche, es un videojuego de snowboard.
 Abreviación para el libro 1080 recetas de cocina, de Simone Ortega.